Ке́ннет Макдо́налд (; 24 апреля 1898 — дата смерти неизвестна), более известный как Кен Макдоналд () — валлийский футболист, нападающий.

Биография 
Выступал за шотландские клубы «Инвернесс Ситадел» (), «Клахнакадден» () и «Абердин», а также за валлийский «Кэрау» (). В сезоне 1921/22 стал игроком валлийского клуба «Кардифф Сити», выступающего в Первом дивизионе Футбольной лиги Англии.

В феврале 1923 года перешёл в английский клуб «Манчестер Юнайтед». 3 марта 1923 года дебютировал за «Юнайтед» в матче Второго дивизиона против «Саутгемптона». 14 марта забил свой первый гол за клуб в матче против «Дерби Каунти». 25 августа 1923 года забил гол в ворота «Бристоль Сити» в первом матче сезона 1923/24. Однако в последующих шести играх голов не забивал, и уже в октябре 1923 года был продан в «Брэдфорд Парк Авеню». Всего сыграл за «Манчестер Юнайтед» 9 матчей и забил 2 мяча (все — в календарном 1923 году).

На протяжении пяти сезонов выступал за «Брэдфорд Парк Авеню» в Третьем северном дивизионе, сыграв 145 матчей и забив 135 мячей в лиге. На протяжении трёх сезонов подряд (1925/26, 1926/27 и 1927/28) становился лучшим бомбардиром команды.

В 1928 году перешёл в клуб Второго дивизиона «Халл Сити», где провёл последующие два сезона. В сезоне 1928/29 с 25 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром «Халла».

В дальнейшем выступал за английский клуб «Галифакс Таун» (8 матчей и 1 гол в сезоне 1929/30), североирландский «Колрейн», английские «Уокер Селтик» () и «Блайт Спартанс».

Достижения 
 Брэдфорд Парк Авеню
 Чемпион Третьего северного дивизиона Футбольной лиги: 1927/28

Личные достижения 
 Лучший бомбардир «Брэдфорд Парк Авеню» в сезоне (3): 1925/26, 1926/27, 1927/28
 Лучший бомбардир «Халл Сити» в сезоне: 1928/29

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo 

Футболисты Уэльса
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Брэдфорд Парк Авеню»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Галифакс Таун»
Игроки ФК «Колрейн»
Игроки ФК «Блайт Спартанс»